de leider van een slavenopstand op Barbados, zie Bussa (slavenleider)
 een taal uit Ethiopië, zie Bussa (taal)
 een voormalige stad in Nigeria, zie Bussa (Nigeria)
 de nieuwe stad die deze stad verving, zie New Bussa